Middleburg (Caroline du Nord)
 Middleburg (Floride)
 Middleburg (Iowa)
 Middleburg (Kentucky)
 Middleburg (Maryland)
 Middleburg (Ohio)
 Middleburg (Pennsylvanie)
 Middleburg (Virginie)

Voir aussi
 Middleburg Heights (Ohio)
 Middelbourg, appelé Middelburg en néerlandais.
 Middelburg (Mpumalanga)